Sezona 2013–14 za KHL Medveščak Zagreb je prva sezona za zagrebački klub u Kontinentalnoj hokel ligi. 29. travnja 2013. je objavljeno da će Medveščak postati 28. član lige i da će se početi natjecati u sezoni2013-14 season. Prije nego što se pridružio KHL-u, Medveščak je sudjelovao u EBEL ligi.

Raspored i rezultati

Predsezona
Predsezona je trajala tijekom kolovoza i rujna. Treninzi su počeli u kasnom srpnju.

Medveščak je morao kreirati skoro potpuno novi roster nakon ulaska u KHL. Glavni cilje je bio kreirati momčad s najboljim mogućim igračima hrvatskih korijena. Prvi igrač koji je potpisao u KHL eri je golman Mark Dekanich. Također, imenovan je i novi glavni trener. 3. lipnja 2013 je bilo objavljeno da će kanađanin Mark French, koji je u sezoni 2009-10 kao trener osvojio AHL ligupreuzeti ulogu glavnog trenera.

Redovna sezona
Redovna sezona za Medveščak je počela 6. rujna 2013. i trajat će do 4. ožujka 2013. godine. Igrat će se ukupno 54 utakmice, 27 na domaćem terenu i 27 gostujućih utakmica. Liga će imati odmor između 6. i 23. veljače zbog Olimpijskih igara.

Poredak
Izvor: khl.ru
Zadnji update 09. listopada 2013.

Divizija Bobrov

Zapadna konferencija

*– Vodeći u diviziji;
y – Osvojio diviziju; c – Osvojio kontinentalni kup  (najbolji rezultat u KHL);
BOB – Divizija Bobrov, TAR – Divizija Tarasov

Roster

Izvori 

KHL Medveščak